Recreation Ground può riferirsi a diversi impianti sportivi nel Regno Unito:

 Recreation Ground, Aldershot
 Recreation Ground, Bath
 Recreation Ground, Llansantffraid-ym-Mechain
 Recreation Ground, Whitehaven